Ahornleiten ist der Name folgender Orte:

 Ahornleiten (Gemeinde Radstadt), Ortsteil der Stadt Radstadt, Pongau, Salzburg
 Ahornleiten (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich